Antikens Rom eller Antika Rom kan avse
 Antikens Rom – det romerska riket enligt traditionen 753 f.Kr.–476 e.Kr., se Romerska riket
 Antikens Rom – staden Rom under romerska rikets tid, se Roms historia